Мекатепек има више значења:

 Мекатепек (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мекатепек (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мекатепек (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику